Лагутовка — название населённых пунктов в России:
 Лагутовка — деревня в Архангельском районе Башкортостана.
 Лагутовка — деревня в Суражском районе Брянской области.

См. также 
 Лагута
 Лагутенко
 Лагутенкова